Алькабон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 8 км². Население — 747 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Покровителем города считается святая дева де ла Аурора.

Население

Примечания

Муниципалитеты Толедо